Vahedi ist der Familienname folgender Personen:
 Alireza Nikbakht Vahedi (* 1980), iranischer Fußballspieler
 Soheil Vahedi (* 1989), iranischer Snookerspieler